Солін — місто в Хорватії.
 Солін — річка у Франції, в департаменті Луаре.

 Солін Анатолій Іванович (1939—2014) — радянський та російський режисер-мультиплікатор й ілюстратор, заслужений працівник культури РФ.
 Ілмарі Солін (1905—1976) — фінський шахіст, чемпіон Фінляндії 1945 року.
 Гай Юлій Солін — давньоримський письменник-антиквар та граматик часів пізньої Римської імперії.
 Вікторія Соліна (* 2001) — українська та російська футболістка, півзахисниця клубу «Рязань-ВДВ».